Сен-Кантен-Север () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Сен-Кантен. Население кантона на 2011 год составляло 24 654 человека.

Код INSEE кантона — 0239. Всего в кантон Сен-Кантен-Север входило 11 коммун, из них главной коммуной являлся Сен-Кантен.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Леден — население 847 чел.
 Марси — население 163 чел.
 Моркур — население 602 чел.
 Омисси — население 777 чел.
 Ремокур — население 317 чел.
 Рувруа — население 468 чел.
 Сен-Кантен (частично) — население 19 885 чел.
 Фонсом — население 535 чел.
 Фонтен-Нотр-Дам — население 382 чел.
 Фьёлен — население 279 чел.
 Эссиньи-ле-Пети — население 381 чел.

Экономика 
Структура занятости населения (без учета города Сен-Кантен):

 сельское хозяйство — 6,5 %
 промышленность — 43,4 %
 строительство — 6,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 33,7 %
 государственные и муниципальные службы — 10,2 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 29,0 % голосов Франсуа Олланду против 26,4 % у Николя Саркози и 23,8 % у Марин Ле Пен, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 52,0 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 32,0 %, Сеголен Руаяль — 23,7 %; 2 тур: Саркози — 54,3 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 2-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата партии Союз за народное движение, действующего депутата и мэра Сен-Кантена Ксавье Бертрана, получившего 40,9 % голосов в 1-м туре и 52,1 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна